Elaphoidella är ett släkte av kräftdjur. Elaphoidella ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Elaphoidella